QOA est un code signifiant « Pouvez-vous communiquer en radiotélégraphie Morse sur la fréquence 500 kHz (maritime et aéronautique) ? » selon le code Q.

Le radiotélégraphiste fait en code morse  --.- --- .-, qui signifie QOA.

Note et référence 
     

Code Q